Kouvaras steht für:

 Kouvaras (Gemeinde), eine Gemeinde in der griechischen Präfektur Ostattika
 Kouvaras (Fluss), ein Fluss in Griechenland

Kouvaras ist der Familienname folgender Personen:

 Linda Kouvaras, australische Pianistin, Komponistin und Musikwissenschaftlerin